Okręty US Navy o nazwie USS  "Chattanooga":
 Pierwszy  był slupem parowym. Używany w latach 1866-71.
 Drugi  był krążownikiem typu Denver. W służbie w latach 1904-21.
 Trzeci  był fregatą typu Tacoma. Przemianowany "Uniontown", przed wejściem do służby.
 Czwarty  miał być krążownikiem lekkim typu Fargo. Jego budowa została przerwana w 1945, przed wodowaniem.

Chattanooga